Pahang (staat), een staat in Maleisië
 Pahang (rivier), een rivier in Maleisië die uitmondt in de Zuid Chinese Zee
 Pahang FA, een voetbalclub uit Kuantan
 Pahang (Datuk Bandar), een plaats in Indonesië
 Pahang (Talawi), een plaats in Indonesië